Дмитрий Борисович (, Ростов — , Ростов) — князь Ростовский (1278—1286, 1288—1294), Углицкий (1285—1288).

Биография 

Старший из троих сыновей Ростовского князя Бориса Васильковича от брака с муромской княжной Марией Ярославной. Родился в Ростове 11 сентября 1253 года. О нём в летописях нет никаких известий до 1276 года, — времени его женитьбы на неизвестной нам по имени княжне. В следующем году, вместе с отцом, матерью и младшим братом Константином, он был в Орде и после кончины там отца, перевёз тело его в Ростов.

В 1278 году, после смерти своего дяди, князя Глеба Васильковича, занял Ростовский престол вместе с братом своим Константином и в следующем году «со грехом и неправдою великою» отнял удел у своего двоюродного брата князя Михаила Глебовича; не лишено вероятия предположение, что такой поступок его явился как бы отместкою князю Глебу Васильковичу, ничем не наделившему князя Дмитрия при занятии Ростовского удела после смерти его отца; этим же предположением можно объяснить ходатайство его в 1280 году перед Митрополитом Кириллом за Ростовского епископа Игнатия, приказавшего вырыть из могилы тело князя Глеба Васильковича.

В 1281 году у него произошла с братом Константином ссора (причина коей неизвестна; летопись глухо говорит: «воздвиже диавол ражду и крамолу межи братома»), — и Константин, как младший, должен был уехать во Владимир к великому князю Дмитрию Александровичу, а князь Дмитрий «нача рать свкупляти в Ростове, блюдяся братьи, и город весь замете». Но, благодаря посредничеству Ростовского епископа Игнатия и великого князя, кровопролития между братьями не произошло и в скором времени они помирились. В конце этого же года участвовал в походе городецкого князя Андрея Александровича против великого князя, чем способствовал опустошению Ростова.

В 1285 году, по кончине, без потомства, Углицкого князя Романа Владимировича, удел последнего был присоединён к Ростовскому княжеству; но уже в 1286 году (по Никоновской летописи — в 1287 году), видимо по указанию хана Туда-Менгу, между Дмитрием Борисовичем и его братом произошёл раздел по жребию Ростовского княжества, причём Дмитрию достался Углич, а его брату — Ростов. В этом же году Дмитрию пришлось вернуть Белозерский удел Михаилу Глебовичу.

В 1288 году князь Дмитрий участвовал в походе великого князя Владимирского Дмитрия Александровича на Тверского князя Михаила. В этом же году между Дмитрием и его братом произошла мена уделами: Дмитрий сел в Ростове, а Константин получил Углич. Константин ездил жаловаться на него в Орду, но, в связи с начавшейся там междоусобицей, вернулся ни с чем. Спустя год татарские чиновники были по решению веча выгнаны ростовцами из города, и Дмитрий должен был для оправдания отправиться с братом в Орду к хану Телебуге.

Принял участие в происках брата великого князя, городецкого князя Андрея Александровича, против Дмитрия Александровича. В 1292 году с братом и сыном Александром ходил в Орду жаловаться на него хану Тохте, а в 1293 году принял участие в нашествии царевича Дюденя, направленном против великого князя.

В 1294 году князь Дмитрий Борисович скончался в Ростове, оставив после себя сына Александра (род. 1286). Кроме сына, у него было три дочери: первая, неизвестная по имени, вышла замуж в 1292 году за переяславского князя Ивана Дмитриевича, вторая — Анна (преподобная Анна Кашинская) в 1294 году — за великого князя тверского Михаила Ярославича и третья — Василиса в том же году за ставшего великим князем владимирским Андрея Александровича.

Предки

Примечания

Источники 
 
 Дмитрий Борисович // 

Князья ростовские
Князья угличские
Рюриковичи по алфавиту